Emanuel Szlechter (także Eman Schlechter, Olgierd Lech; 1904–1943) – polski twórca tekstów piosenek, scenarzysta, librecista, satyryk, tłumacz, wokalista, kompozytor i reżyser
 Emil Szlechter (także Emile Schlechter; 1906–1995) – polsko-francuski prawnik, znawca tzw. prawa klinowego

 Zobacz też
 
 Schlechter